Montagut ist der Name folgender Gemeinden:

 Montagut in der Region Nouvelle-Aquitaine

Gemeinden in Frankreich mit okzitanischem Namen:
 Montégut-en-Couserans im Département Ariège in Okzitanien (Montagut de Coserans)
 Montégut-Plantaurel im Département Ariège in Okzitanien (Montagut de Plantaurèl)
 Montégut (Gers) in Okzitanien
 Montégut-Arros im Département Gers in Okzitanien (Montagut d’Arròs)
 Montégut-Bourjac im Département Haute-Garonne in Okzitanien (Montagut de Borjac)
 Montégut-Lauragais im Département Haute-Garonne in Okzitanien (Montagut de Lauragués)
 Montaigut-sur-Save im Département Haute-Garonne in Okzitanien (Montagut de Sava)
 Montégut (Hautes-Pyrénées) in Okzitanien
 Montégut (Landes) in Nouvelle-Aquitaine

In Spanien:
 Montagut i Oix in Katalonien